CDE puede referirse a:
 Common Desktop Environment, entorno de escritorio gráfico para Unix.
 Centro Demócrata Europeo, un partido político centrista y europeísta español.
 Ciudad del Este, ciudad del Paraguay.
 Consejo de Defensa del Estado, organismo chileno que tiene como misión defender, representar y asesorar jurídicamente al estado.
 Consejo de Europa, organización internacional de ámbito europeo.
 CD-E (o CD-RW), disco compacto regrabable.
 Movimiento Democrático Portugués / Comisiones Democráticas Electorales, partido político portugués de izquierdas entre 1969 y 1987.
 Club Deportivo Español, de España.
 Club Deportivo Español, de Buenos Aires, Argentina.
 Club Deportivo Español, de Venezuela.